Schrem steht für:
 Schrem (Wüstung), Ortswüstung in der Gemarkung von Holzberndorf, Geiselwind, Landkreis Kitzingen, Bayern

Schrem ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Schrem (1911–1961), deutscher Redakteur

Siehe auch:
 Schreml
 Schremp
 Schrems